Lega Nazionale A 2005-2006 – torneo di calcio femminile
 Lega Nazionale A 2005-2006 – torneo di hockey su ghiaccio maschile